John Freddy Vega, mayormente conocido como Freddy Vega (Bogotá, Colombia, 26 de marzo de 1986) es un emprendedor y programador colombiano. Es el CEO y cofundador de Platzi, una plataforma de educación en línea.También se dedica a realizar conferencias en vivo llamadas Platzi Live, estas pueden ser sobre tecnología, programación y cultura tech, posteriormente subido a YouTube.

Biografía

Familia y vida personal 
Vega nació en 1986 en Bogotá, Colombia. Él y su hermano menor, se criaron en Suba, Bogotá, localidad 11 del Distrito Capital de Bogotá.

Ha vivido en California, Ciudad de México y Bogotá.

Estudios 
Estudió en la Universidad Nacional de Colombia. Ingresó a estudiar Ingeniería de sistemas, aunque nunca terminó sus estudios. En 2017 comenzó a estudiar en la Universidad de Harvard

Primeros pasos 
Comenzó a aprender programación a la edad de 13 años con una calculadora Casio. Más tarde, a la edad de 16 años, creó Cristalab, un foro para desarrolladores web, el cual fue fundado el 8 de enero del 2004.

Vida laboral 
Desde entonces, ha viajado y dado cursos en más de 12 países. En 2010, comenzó un show en vivo llamado «Mejorando.la», que más tarde evolucionó a Platzi, una plataforma de educación en línea que fundó junto con el guatemalteco Christian Van Der Henst en 2011.

Reconocimientos 
En 2016, Vega fue reconocido como uno de los 20 latinos más influyentes en tecnología por CNET.

En 2019, recibió el premio Endeavor al «Mejor Emprendimiento de Alto Impacto».

En 2022, fue reconocido por One Young World como «Emprendedor del Año».

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web
 Freddy Vega en Twitter
 Sitio web de Platzi

Emprendedores
Programadores
Nacidos en Bogotá